Reaal (muntsoort), een historische muntsoort
 Reaal (verzekeringsmaatschappij), een merk van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij VIVAT

Zie ook 
 Real (doorverwijspagina)